Красноармейский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Саратовской области России.

Административный центр — город Красноармейск.

География 
Самый южный в Правобережье район. Расположен в пределах Приволжской возвышенности, в степной зоне на правом берегу Волги. Береговые склоны и прилегающие к ним участки сильно расчленены оврагами и балками, покрыты древесной растительностью и создают живописные пейзажи.

Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 323 км.

История 
Образован 7 сентября 1941 года как Бальцерский район в составе Саратовской области в результате ликвидации АССР немцев Поволжья и преобразования из Бальцерского кантона.

19 мая 1942 года город Бальцер переименован в Красноармейск, а район — в Красноармейский.

В 1950-х годах к району были присоединены населённые пункты бывшего Каменского кантона АССР немцев Поволжья, находившиеся до этого в составе Каменского ИТЛ.

19 мая 1960 года в состав района вошла территория упразднённого Золотовского района.

1 февраля 1963 года город Красноармейск отнесен к категории городов областного подчинения, а район был упразднён.

4 апреля 1964 года Красноармейский район был восстановлен.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Красноармейск и рабочий посёлок Каменский) проживают   % населения района.
 Национальный состав
В районе выделяется 3,6% поволжских немцев.

Муниципально-территориальное устройство 
В Красноармейский муниципальный район входят 11 муниципальных образований, в том числе 2 городских и 9 сельских поселений:

В рамках организации местного самоуправления в 2005 году в новообразованном муниципальном районе были созданы 2 городских и 17 сельских поселений. В 2013 году из них были упразднены следующие муниципальные образования: Паницкое (включено в Луганское), Некрасовское (включено в Сплавнухинское), Ключевское (включено в Карамышское). В 2014 году упразднены Мордовинское, Ревинское и Садовское муниципальные образования (включены в муниципальное образование город Красноармейск), а также Бобровское муниципальное образование (включено в Сплавнухинское). В 2015 году упразднено Меловское муниципальное образование (включено в Каменское муниципальное образование).

Населённые пункты 
В Красноармейском районе 42 населённых пункта, в том числе 40 сельских и 2 городских (из которых 1 город и 1 рабочий посёлок).

Экономика 
На территории района имеются нефть и газ, ведутся широкие работы по глубинному бурению. Сельское хозяйство производит мясо, молоко, овощи, фрукты. Крупные предприятия: автомобильный завод, механический завод, ткацкая, швейная и трикотажные фабрики, завод по производству кирпича.

Достопримечательности 
В районе имеются православные, католические и лютеранские храмы в сёлах: Усть-Золиха, Каменка, Ахмат, Золотое, Мордово. Достопримечательностью района являются многочисленные здания немецкой постройки со своеобразной архитектурой. В районе сёл Мордово и Сосновка поселения эпохи неолита и бронзового века.

Село Золотое славится своими глинами, работает керамический цех по производству глиняных изделий (жители издавна занимались изготовлением гончарной посуды, игрушек).

Со стороны Волги открывается вид на Утёс Степана Разина у села Белогорское, с которым связано много легенд.

См. также 
 Административно-территориальное деление Саратовской области
 Населённые пункты Саратовской области

Примечания

Литература 
 Атлас автомобильных дорог Саратовской области. Саратов, 2000.

Ссылки 
 Официальный сайт Красноармейского муниципального района
 Официальный сайт газеты «Новая жизнь» Красноармейского муниципального района
 Неофициальный сайт города Красноармейска

Районы Саратовской области